Рожново — название нескольких населённых пунктов.